Leslie King peut nommer :
Leslie King (1876-1947), acteur américain ;
Leslie King (1950-2009), coureur cycliste trinidadien.